Челноково — название населённых пунктов в России:

 Челноково — деревня в Берёзовском районе Красноярского края.
 Челноково — деревня в составе города Курган Курганской области.